Espúrio Náucio Rutilo (cônsul em 488 a.C.) — cônsul em 488 a.C.
 Espúrio Náucio Rutilo (tribuno consular em 424 a.C.) — tribuno consular em 424 e neto do anterior

 Espúrio Náucio Rutilo (cônsul em 316 a.C.) — cônsul em 316 a.C.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história